Михновцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михновцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Михновцы — село в Лубенском районе Полтавской области.